Pögel ist der Familienname folgender Personen:

 Innocentia Pögel (1824–1907), deutsche Oberin
 Werner Pögel (1904–1957), deutscher SS-Standartenführer

Siehe auch:
 Pögl
 Bögel